Pfarrkirche Altenmarkt steht für:

 Pfarrkirche Altenmarkt im Gurktal, Kärnten (Dekanat Gurk)
 Pfarrkirche Altenmarkt an der Triesting, Niederösterreich (Dekanat Pottenstein)
 Pfarrkirche Altenmarkt im Pongau, Land Salzburg (Dekanat Altenmarkt)
 Pfarrkirche Altenmarkt an der Enns, Steiermark (Dekanat Admont)
 Pfarrkirche Altenmarkt bei Fürstenfeld, Steiermark (Dekanat Waltersdorf)